Francis Fleming kan syfta på bland andra:

* Francis P. Fleming (1841–1908), amerikansk politiker
 Francis Fleming (1842–1922), brittisk kolonial ämbetsman